Еврейское кладбище (также окопыско, киркут) в Бучаче — бывший городской некрополь иудейской общины города площадью более 4 га.

Сведения 
Точное время основания неизвестно, считается основанным в XVI веке. Расположено на одной из бывших окраин города, на отрогах «горы» Торговицы, на правом берегу Стрипы, неподалеку от нынешних автостанции и универмага. Согласно традиции, находилось вне городских стен. Последнее известное захоронение в 1940 г. Памятники разрушены, осталось много надгробий — мацев. Территория частично ограждена. Общее состояние некрополя неудовлетворительное.

Фотографии

См. также 
 Киркут

Примечания

Источники 
 Півторак С., Уніят В., Хаварівський Б. Євреї на Тернопільщині. — Т. : Терно-граф, 2012. — 120 с., іл. — С. 108. — ISBN 978-966-457-087-6.

Ссылки 
 Еврейское кладбище в Бучаче / Бучацкие новости.
 Buczacz Origins
 Еврейские кладбища
 Кладбище на спутниковой фотографии.

Еврейские кладбища Украины
Бучач